Hinds (banda)

Pessoas
Edward Hinds
Sam Hinds

Localidades

Condado de Hinds

Desambiguação